Charles Townshend ist der Name folgender Personen:
* Charles Townshend, 2. Viscount Townshend (1674–1738), britischer Adliger und Politiker
 Charles Townshend, 3. Viscount Townshend (1700–1764), britischer Adliger und Politiker
 Charles Townshend (Politiker) (1725–1767), britischer Politiker
 Charles Townshend, 1. Baron Bayning (1728–1810), britischer Adliger und Politiker
 Charles Townshend, 2. Baron Bayning (1785–1823), britischer Adliger und Politiker, siehe Charles Powlett, 2. Baron Bayning
 Charles Townshend (General) (Charles Vere Ferrers Townshend; 1861–1924), britischer General
 Charles Townshend, 8. Marquess Townshend (* 1945), britischer Adliger und Politiker
 Charles Patrick Thomas Townshend (1769–1796), britischer Politiker 

Siehe auch:
 Charles Townsend